Het tennistoernooi van Wimbledon in 1995 bij de vrouwen werd voor de 102e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de zesde maal door in de finale de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 4-6, 6-1 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1-4)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1995